Villanueva de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de la Sierra (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villanueva de la Sierra (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar